

Geografia

Austria 
Romska nazwa miejscowości:
 Weiden bei Rechnitz

Osoby 
 Maha Bandula – birmański dowódca